Шейх Хассан(Êzd. Hesen Hasanyan, Հայ․ Հասան Հասանյան) родился в 1943 году в селе Шамирам. Образование получил в родном селе. С юных лет он досконально изучал религию езидов, внимательно слушал отца и братьев о религии.

Уже в юном возрасте Шейх Хассан приступает к долговременному и сложному, но в то же время почётному и любимому делу сохранения, распространения и укрепления езидской религии. В годы Советского Союза, когда посетить Лалеш, главную святыню езидов в Ираке, было практически невозможно, Шейх Хассан одним из первых посчастливилось посетить Святой Лалеш (в 2001 г.), познакомиться с местной общиной Езидов и духовным классом.

Помимо духовного руководства, шейх Хассан также активно занимался политической и общественной деятельностью. Он был представителем Езидов в Национальном Собрании РА, защитником их прав. Благодаря его усилиям Езидская община Армении получила эфирное время на радио, а также официальную национальную газету. В 1988 году, когда в Армении началось армянское национальное движение, не оставаясь частью всего этого, Езиды одновременно начали процесс становления своего существования как отдельной нации, сохраняя и укрепляя Езидскую религию и традиции, во главе двух братьев Шейха Хассана и Шейха Заила.

Шейх Хассан унаследовал черты характера служения своему народу от своего отца Шейха Кьялаша и его 4 братьев. На протяжении всей своей жизни Шейх Кялаш всегда руководствовался императивом сохранения и укрепления Езидской национальной Шарфадинской религии, национальных традиций и культуры. Шейх Худеда, старший из братьев, активно участвовал во Второй мировой войне, совершив множество подвигов.

Шейх Давреш запомнился Езидам как знаток Шарфадской религии, традиций и обычаев Езидов. Шейх Зада всегда руководствовался императивом пропаганды и укрепления Шарфадской религии среди Езидов. Шейх Заил был яркой личностью, проповедником Езидской религии, великим философом, знаменосцем и пионером сохранения Езидской культуры и традиций.

Шейх Хассан и его братья были Езидскими священнослужителями, пользующимися большим авторитетом среди Езидов, влияние которых распространялось не только в Армении, но и среди Езидов, проживающих за границей. Их репутация была велика и в Езидском духовном святилище в Лалеше.

Шейх Хассан умер в 2016 году. Его останки покоятся на территории Езидского святилища Акналич, Армавирской области, это место стало пантеоном выдающихся Езидских деятелей в Езидском святилище.

Персоналии:Езидизм